Кото́вка (; с 1926 по 2016 г. — Кото́вского) — село, Новомажаровский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322283004. Население по переписи 2001 года составляет 65 (33/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Котовка находится на расстоянии в 2 км от села Дудовка, недалеко от урочища Мартыновские Хутора.

История 
 1775 — основано как село Котовка.
 1926 — переименовано в село Котовского.
 2016 — возвращено историческое название.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Зачепиловского района